Carlos das Neves Tavares (1914 — 1972) foi um botânico e professor universitário, especialista em líquenes.

Cientistas de Portugal
Botânicos de Portugal